Саттар:

 Саттар — арабское имя.
 Саттар, Абдул — пакистанский государственный деятель.
 Саттар, Абдус (1906—1985) — государственный и политический деятель Бангладеш.